Pine Plains, es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York:

 Pine Plains, pueblo en el condado de Dutchess;
 Pine Plains, lugar designado por el censo.